Het WTA-tennistoernooi van Stuttgart (officieel Porsche Tennis Grand Prix) van 2017 vond plaats van 24 tot en met 30 april 2017 in de Duitse stad Stuttgart. Het was de 40e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de gravel-binnenbanen van de Porsche-Arena.

Het toernooi van 2017 trok 39.000 toeschouwers.

Enkelspel 
Titelverdedigster Angelique Kerber was het eerste reekshoofd – zij kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde. In haar openingspartij (in de tweede ronde) verloor zij meteen van Mladenovic.

Tijdens dit toernooi keerde Maria Sjarapova terug op de tennisbaan na haar schorsing van vijftien maanden wegens het gebruik van verboden middelen. Zij kreeg een wildcard van de organisatie en bereikte de halve finales – daarin werd zij uitgeschakeld door Kristina Mladenovic.

De door middel van een wildcard toegelaten Laura Siegemund uit Duitsland won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Française Kristina Mladenovic in drie sets, met een tiebreak in de derde set. Siegemund wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Stuttgart op haar naam te schrijven, na de finale van 2016 te hebben verloren. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won op dit toernooi US$ 132.725 prijzen­geld, alsmede een Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet.

De Nederlandse Kiki Bertens strandde in de eerste ronde. Er speelden geen Belgische dames mee.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Caroline Garcia en Kristina Mladenovic hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als derde geplaatste duo Raquel Atawo en Jeļena Ostapenko won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste koppel Abigail Spears en Katarina Srebotnik in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Amerikaanse Atawo had daarnaast zestien eerdere dubbelspeltitels met andere partners (waarvan veertien met haar huidige tegenstandster Spears); de Letse Ostapenko een.

De Nederlandse Demi Schuurs en Xenia Knoll uit Zwitserland strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Stuttgart 2017
Stuttgart